El acrónimo SFP puede hacer referencia a:

Partido Popular Sueco, por sus siglas en sueco de Svenska folkpartiet;
Sociedad Francesa de Psicoanálisis, en francés Société Française de Psychanalyse;
Secretaría de la Función Pública, antiguo organismo del Estado mexicano;
Sociedad fotográfica de Francia, en francés Société française de photographie; o
Transceptor SFP, del inglés small form-factor pluggable transceptor (en español transceptor de factor de forma pequeño conectable) y coloquialmente abreviado a SFP.